Alžběta Saská (18. října 1552, Wolkenstein – 2. dubna 1590, Heidelberg) byla saská princezna a sňatkem simmernská falckraběnka.

Život 
Alžběta se narodila jako dcera saského kurfiřta Augusta a jeho manželky Anny, dcery krále Kristiána III. Dánského.

4. června 1570 se jako sedmnáctiletá v Heidelbergu během sněmu ve Špýru provdala za o devět let staršího Jana Kazimíra Falcko-Simmernského. August byl proti politice Jana Kazimíra, který byl kalvinista a přítel Francie. Od sňatku si sliboval, že se Jan Kazimír přikloní na luteránskou stranu. V tom však neuspěl. Katolíci v Německu považovali sňatek za provokaci proti habsburské dynastii a za pokus o vytvoření jednotné protestantské fronty.

Kalvinista Jan Kazimír se pokusil zlomit náboženský odpor své luteránské manželky. V říjnu 1585 byla uvězněna a obviněna z cizoložství a vražedného spiknutí proti svému manželovi. I její bratr, kurfiřt Kristián I., byl přesvědčen o její vině. V zajetí konvertovala ke kalvinismu a krátce nato zemřela. Stalo se tak 2. dubna 1590 v Heidelbergu; bylo jí 37 let. Pohřbena byla v kostele sv. Ducha v Heidelbergu.

Manželství a potomci 
Za dvacet let manželství Alžběta porodila šest dětí, z nichž se dospělosti dožila jen jedna dcera:

 syn (1573)
 Marie Falcko-Simmernská (1576–1577)
 Alžběta Falcko-Simmernská (1578–1580)
 Dorotea Falcko-Simmernská (1581–1631)
 dcera (1584)
 dcera (1585)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Saské vévodkyně
Narození v roce 1552
Narození 18. října
Narození ve Wolkensteinu
Úmrtí v roce 1590
Úmrtí 2. dubna
Úmrtí v Heidelbergu
Pohřbení v kostele sv. Ducha v Heidelbergu
Ženy